— японский писатель.

Биография 
Родился в городе Токай, преф. Айти. Окончил социологический факультет Фукусимского университета.

Дебютировал в 2002 году с новеллой «Ружьё» (銃), удостоенной премии журнала «Синтё» для начинающих писателей; в 2004 году был отмечен премией Номы для дебютантов за повесть «Затемнение» (遮光). За произведение «Ребёнок в земле» (土の中の子供) был награждён премией Акутагавы (до этого произведения Накамуры уже дважды номинировались на неё).

В 2010 году стал лауреатом премии Кэндзабуро Оэ за роман «Щипач». Роман был переведён на английский язык и весьма благосклонно встречен критиками, в частности, редакторы Wall Street Journal включили роман в десятку лучших художественных книг 2012 года.

Испытал влияние Достоевского, Кафки и Камю, в своих работах продолжив традицию их обращения к фундаментальным вопросам человеческого существования. Известен также тем, что зачастую не может дать названия собственным произведениям (так название одной из последних его работ, «Последняя судьба», было дано ей не автором, а редактором). На русский язык не переводился до недавнего времени. В настоящий момент, на русский язык силами издательского дома "Истари Комикс" переведены 2 романа: "Щипач" (в русском переводе - "Карманник") и "Королевство"

Сочинения 
 Ружье (銃, 2002)
 Затемнение (遮光, 2003)
 Голос паука (蜘蛛の声, 2004)
 Ребёнок в земле (土の中の子供, 2005)
 Последняя судьба (最後の命, 2007)
 Ночь отчаяния (何もかも憂鬱な夜に, 2008)
 Край света (世界の果て, 2009)
 Щипач (掏摸, 2009)

Примечания

Ссылки 
 Информация о произведениях писателя, в разные годы выдвигавшихся на премию Акутагавы

Писатели Японии
Японские писатели
Лауреаты премии Оэ